

Pessoas 
 Vitor Escudero - Académico e Investigador português
Damián Ariel Escudero - futebolista argentino que atua como meio-campo. Atualmente joga pelo Vitória
Sergio Daniel Escudero - futebolista argentino que atua como zagueiro e atualmente joga pelo Coritiba
Raúl García Escudero - futebolista espanhol que joga como meio-campo. Atualmente joga pelo Atlético Madrid
Héctor Altamirano Escudero - futebolista mexicano que jogou no Club Santos Laguna durante a maior parte de sua carreira. Sua atual equipe é o Correcaminos UAT.

Localidades 
Ignacio Escudero - distrito do Peru, departamento de Piura, localizada na província de Sullana
Juan R. Escudero - localidade do estado de Guerrero, no México
Fidel Olivas Escudero - um dos oito distritos que formam a Província de Mariscal Luzuriaga, situada no Ancash, pertencente a Região Ancash, Peru

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos